

Persone
 August Franz Heinrich Naumann (1749-1795) – militare e pittore tedesco
 Einar Naumann (1891-1934) – limnologo svedese
 Erich Naumann (1905-1951) – militare tedesco delle SS
 Friedrich Naumann (1860-1919) – politico tedesco
 Georg Amadeus Carl Friedrich Naumann (1797-1873) – geologo, mineralogista e accademico tedesco
 Hans-Jürgen Naumann (1944) – ex calciatore tedesco orientale, di ruolo attaccante
 Johann Christoph von Naumann (1644-1742) – ingegnere, architetto e militare tedesco
 Johann Friedrich Naumann (1780-1857) – ornitologo e incisore tedesco
 Johann Gottlieb Naumann (1741-1801) – compositore tedesco
 Herta Naumann, nata Herta Liess  (1905-1997) – militare tedesca, guardia di campi di concentramento nazisti
 Joseph Fred Naumann (1949) – arcivescovo cattolico statunitense
 Karina Rebeca Buttner Naumann (1983) – modella paraguaiana
 Max Naumann (1875-1939) – politico tedesco
 Oscar Naumann (1876-1937) – ginnasta tedesco
 Rudolf Naumann (1910-1996) – archeologo e storico dell'architettura tedesco

Altro
 Cratere Naumann – cratere lunare